Адрианопольский мирный договор 1713 года завершил русско-турецкую войну 1710—1713 годов. Подписан  в Адрианополе (ныне Эдирне, Турция). Основные положения Адрианопольского договора повторяли условия Прутского мирного договора 1711 года. В соответствии с этими договорами Россия уступала Турции Азов с примыкающей к нему территорией до реки Орель.

В «Советской военной энциклопедии» Адрианопольский мирный договор оценивается как крупный дипломатический успех России, поскольку несмотря на территориальные потери, он обеспечивал ей свободу действий в борьбе за берега Балтики. Адрианопольский договор действовал до заключения Константинопольского «вечного мира» в 1720 году.

Предыстория 
После неудачного Прутского похода между Россией и Османской империей был заключён договор, согласно которому Россия должна была вернуть туркам Азов и уничтожить другие свои крепости на Азовском море.

Пётр I медлил с исполнением этих условий, однако турки также не спешили выполнять свои обязательства. В Константинополе продолжались переговоры, которые вели Толстой и отправленный ему в помощь Шафиров. Наконец, 29 ноября 1712 года султан объявил России войну и арестовал Толстого и Шафирова. Война, однако, так и не началась: между турками и находящимися в Турции шведскими военными возник конфликт, вследствие чего великий визирь и другие сторонники войны были отправлены в отставку, а переговоры продолжились. Теперь уже Турция требовала, чтобы московский царь платил ежегодную дань крымскому хану, граница России была установлена между речками Самарой и Орелью, а на ней были поселены запорожцы, изменившие России. Благодаря усилиям русских дипломатов, в итоговый договор вошло только положение о границе.

Примечания

Литература 
 Адрианопольские мирные договоры 1713, 1829 // Военная энциклопедия. — М.: Военное издательство, 1997. — Т. 1. — С. 93.
 
 

Мирные договоры XVIII века
Международные договоры Русского царства
Международные договоры Османской империи
1713 год
Договоры по алфавиту
Мазепинская эпоха
1713 год в России
Эдирне (ил)